Kontinuum (von lateinisch continuus „zusammenhängend“) steht für:

 Kontinuum (Mathematik)
 Kontinuum (Physik)
 das Raum-Zeit-Kontinuum, siehe Raumzeit
 mehrere Begriffe der Theorie der sozialen Identität

Siehe auch:
 Dialektkontinuum (eine Kette von Dialekten)
 Superkontinuum (weißes Laserlicht)
 Kontinuativum (Substanzausdruck)
 kontinuativ (Aktionsart von Verben)
 Continuum (Begriffsklärung)